PLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pala (Ciad)